

Aziende 
 MASA – azienda di trasporti messicana
 Masa Israel – agenzia di servizi pubblici israeliana

Cucina 
 Masa – farina di mais
 Masa – ristorante di New York

Geografia 
 Masa – villaggio della contea di Saaremaa, in Estonia
 Masa – circoscrizione di Gurabo, a Porto Rico

Altro 
 Masa – gruppo etnico stanziato in Ciad e in Camerun
 Lingue masa – lingue parlate nel Ciad e in Camerun
 Aeroporto di Masa – aeroporto in Papua Nuova Guinea